IX Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet – zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez EHF, które odbyły się w dniach od 7 do 19 grudnia 2010 roku w Danii i w Norwegii. W turnieju wystąpiło 16 zespołów, automatycznie do mistrzostw zakwalifikowali się gospodarze – Norweżki (dodatkowo mistrz Europy z 2008) i Dunki. O pozostałe miejsca odbyły się turnieje eliminacyjne. Grupy turnieju finałowego rozlosowano 5 czerwca 2010 roku.

Runda wstępna odbyła się w Aalborgu, Aarhus, Larviku i Lillehammer. Rundę zasadniczą rozegrano w Herning i Lillehammer, a finały w Herning.

W turnieju zwyciężyła reprezentacja Norwegii pokonując w finale Szwecję 25–20. Jako że Norweżki miały już zapewniony udział w turnieju olimpijskim, bezpośredni awans z Mistrzostw Europy uzyskały ich finałowe rywalki. Do światowych turniejów kwalifikacyjnych zakwalifikowały się natomiast Rumunki i Holenderki.

Obiekty

Składy

Uczestnicy

Zakwalifikowane zespoły

Rozstawienie drużyn 
Losowanie grup turnieju finałowego mistrzostw odbyło się 5 czerwca 2010 roku w duńskim Odense po wcześniejszym podzieleniu drużyn na cztery koszyki:
 Koszyk 1: , , , 
 Koszyk 2: , , , 
 Koszyk 3: , , , 
 Koszyk 4: , , ,

Sędziowie 
22 września 2010 roku przedstawiono listę arbitrów.
  Matija Gubica / Boris Milošević
  Jiří Opava / Pavel Válek
  Martin Gjeding / Mads Hansen
  Marlene Krolokke Lythje / Karina Christiansen
  Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura
  Csaba Kekes / Pal Kekes
  Slomo Cohen / Yoram Peretz
  Zigmārs Stoļarovs / Renārs Līcis
  Ivan Pavićević / Miloš Ražnatović
  Kjersti Arntsen / Ida Cecilie Gullaksen
  Diana-Carmen Florescu / Anamaria Duta
  Walerija Gusiewa / Stella Wartanjan
  Peter Brunovský / Vladimír Čanda

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa H

Faza finałowa

Drabinka

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 2010

Norwegia PIĄTY TYTUŁ

Końcowa klasyfikacja

Nagrody indywidualne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2010